Александра Јоана Стан (; Констанца, 10. јун 1989) је румунска певачица и текстописац. Издала је свој деби сингл „Lollipop (Param Pam Pam)“ 2009. године. Следеће године издаје сингл „Mr. Saxobeat“ који је постао популаран у целој Европи. Песма је достигла прво место на румунском Airplay Chart-у. Полако се попела на музичке лествице у Европи, постала је међународни хит и ушла је у топ 10 песама у 20 држава. Њен трећи сингл је „Get Back (ASAP)“. Та песма је заузела четврто место у Румунији. Четврти сингл је „Lemonade“ који је до јануара 2013. године на интернет мрежи Јутјуб имао 36 милиона прегледа.

Дискографија 

Албуми
 Saxobeats (2011)
 Unlocked (2014)
 Alesta (2016)
 Mami (2018)
 Rainbows (2022)

Видеографија

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Александре Стан

Рођени 1989.
Румунске певачице